Csong Heszang (más átírással: Jeong Hae Sang; 1971. június 1.–)  dél-koreai nemzetközi labdarúgó-partbíró. Egyéb foglalkozása:  könyvkiadó.

Pályafutása

Nemzeti partbíráskodás 
2004-ben lett hazája legfelső szintű labdarúgó-bajnokságának partbírója. Első ligás mérkőzéseinek száma: 151 (2014).

Nemzetközi partbíráskodás 
A Dél-koreai labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottsága 2004-ben terjesztette fel nemzetközi partbírónak, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) partbíróinak keretébe. Több válogatott és nemzetközi klubmérkőzésen szolgálta a labdarúgást partbíróként.

Világbajnokság 
Egyiptom rendezte a 17., a 2009-es U20-as labdarúgó-világbajnokságot, ahol a FIFA JB partbíróként (3 mérkőzés) foglalkoztatta.

Egyesült Arab Emírségek rendezte a 2013-as U17-es labdarúgó-világbajnokságot ahol a FIFA JB asszisztensként (2 mérkőzés) alkalmazta.

A FIFA 2010. február 5-én kijelölte a (június 11.-július 11.) közötti dél-afrikai világbajnokságon közreműködő harminc játékvezetőt, akik Kassai Viktor és 28 társa között ott lehet a világtornán. Az érintettek március 2-6. között a Kanári-szigeteken vesznek részt szemináriumon, ezt megelőzően február 26-án Zürichben orvosi vizsgálaton kell megjelenniük. Az ellenőrző vizsgálatokon megfelelt az elvárásoknak, így a FIFA Játékvezető Bizottsága delegálta az utazó keretbe. Nisimura Júicsi Japán játékvezető állandó társa. Dél-afrikai Köztársaság rendezi a XIX., a 2010-es labdarúgó-világbajnokság döntő küzdelmeit, ahol  partbírói mérkőzéseinek száma: 4.

Világbajnoki mérkőzés

Ázsia Kupa
2007-ben a torna végső szakaszának történetében első alkalommal négy nemzet, Indonézia, Malajzia, Thaiföld és Vietnám (3 mérkőzés), valamint 2011-ben Katar rendezte az a Ázsia-kupa (4 mérkőzés) döntőjét.

Afrikai nemzetek kupája
Ghána adott otthont a 26., a 2008-as afrikai nemzetek kupája labdarúgó találkozónak, ahol 3 mérkőzésen teljesített szolgálatot.

Nemzetközi kupamérkőzések

FIFA-klubvilágbajnokság 
Japán rendezte az 5., a 2008-as FIFA-klubvilágbajnokságot, ahol a FIFA JB tartalék asszisztenskét vette igénybe.

Források 

Dél-koreai labdarúgó-játékvezetők
1971-ben született személyek
Élő személyek